Kırıkkale (provincie), een provincie van Turkije
 Kırıkkale (district)
 Kırıkkale (stad), de hoofdstad van deze provincie